Тискокоб има више значења:

 Општина Тискокоб (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тискокоб (Тискокоб, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику